Натуральне число 984
 984 рік до нашої ери
 984 рік нашої ери